TVM pode ser:
 Televisão de Moçambique, emissora de TV moçambicana conhecido como TVM.
 Teorema do valor médio, também conhecido como TVM.
 TVM (canal de televisão), brasileiro extinto.
 Treasure and Value Management, software para gerenciamento do fluxo de caixa.
Desambiguações de siglas